Михаи́л Ива́нович Сафо́нов:
 Сафонов, Михаил Иванович (1727—1782) — генерал-поручик.
 Сафонов, Михаил Иванович (1863—?) — эсер, член Учредительного Собрания.
 Сафонов, Михаил Иванович (1893—1924) — гидроавиатор.
 Сафонов, Михаил Иванович (1903—1950) — советский государственный деятель, председатель Новгородского облисполкома.